El término Obi-Wan Kenobi puede referirse a:

 Obi-Wan Kenobi, personaje de la saga Star Wars.
 Obi-Wan Kenobi, serie de Disney+

Multimedia
 Star Wars: Obi-Wan, videojuego para Xbox de 2001 producido por la empresa de videojuegos Lucas Arts.

 Star Wars: Obi-Wan & Anakin, miniserie de cómics basada en los mismos personajes publicada en 2016 originalmente por Marvel comics.